Apulskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Apulskär, Houtskär, Åboland, 
 Apulskär, Kimitoön, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar